Le séisme de 2017 en Iran peut désigner :
 celui de Kermanshah le  à la frontière entre l'Irak et l'Iran ;
 celui de Kerman le  décembre dans l'Est du pays.